Мастер Благовещения из Экса (, работал в Провансе ок. 1445 года) — французский художник.

Биография 

Мастер Благовещения из Экса — анонимный художник, автор триптиха, исполненного в 1443-1445 годах по заказу суконщика из Экса Пьера Карпичи для церкви Сан Совер в Эксе. Этот триптих, разобранный, и хранящийся ныне в разных собраниях, первоначально состоял из центральной сцены «Благовещения» (Экс-ан-Прованс, церковь Мадлен), «Пророка Исайи» (Роттердам, Музей Бойманса — ван Бёнингена) и «Натюрморта» (Амстердам, Гос. музей) — на левой створке, и «Пророка Иеремии» на правой (Брюссель, Королевский музей изящных искусств). На оборотной стороне закрытых створок изображено «Явление Христа Марии Магдалине».

Было много разных попыток привязать произведения Мастера из Экса к имени того или иного художника. Очевидно лишь то, что этот мастер принадлежал к нидерландской школе: чувство целого и реалистическая трактовка тел были заимствованы у Яна ван Эйка, и особенно у Мастера из Флемаля (Робер Кампен). Вероятно он учился в Бургундии, поскольку драпировки с тяжелыми складками и монументальность фигур явно отражают влияние Клауса Слютера. Это северное влияние дополнено провансальской трактовкой форм и света. Триптих мастера по стилистике близок кругу художников короля Рене, поэтому исследователи предполагают, что он работал среди его живописцев, и сопровождал короля Рене в Неаполь. Мастера Благовещения из Экса пытались отождествить с Робером Кампеном, Колантонио, Жаном Шапю, Бартелеми д’Эйком и Гийомом Домбе. Самой правдоподобной и принятой многими специалистами является гипотеза о Бартелеми д’Эйке — художнике и миниатюристе короля Рене в 1447—1476 годах.

Литература 
 Энциклопедический словарь живописи. М. 1997.
 Готика. Под редакцией Рольфа Томана. Konneman. 2000.

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Художники Франции
Авиньонская школа
Художники готики
Анонимные художники
Благовещение
Персоналии, чья дата смерти не установлена